Laufenburg ist der Name folgender geografischer Objekte:

Orte:
 Laufenburg AG, Stadt im Kanton Aargau, Schweiz, auf der südlichen Seite des Hochrheins
 Laufenburg (Baden), Stadt im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, auf der nördlichen Seite des Hochrheins

Gebiete:
 Bezirk Laufenburg, Bezirk im Kanton Aargau
 Kameralherrschaft Laufenburg, ehemaliges Territorium in Vorderösterreich

Burgen:

Laufenburg ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Habsburg-Laufenburg, eine Seitenlinie des Adelsgeschlechts der Habsburger
 Heike Laufenburg (* 1961), Künstlerin und Autorin 
 Ursula von Habsburg-Laufenburg († 1456), Gräfin von Habsburg-Laufenburg

Laufenburg, weiteres:
 Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg, Energie-Handelsunternehmen
 Kapuzinerkloster Laufenburg, abgegangenes Kloster des Kapuzinerordens in der Stadt Laufenburg am Rhein, Schweiz

Siehe auch:
 Laufenberg
 Laufenbürg
 Lauvenburg (Begriffsklärung)